Strandhyacintssläktet (Monochoria ) är ett växtsläkte i familjen vattenhyacintväxter med 4-8 arter från Afrika, Asien och Australien. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flora of North America - Monochoria 

Vattenhyacintväxter
Enhjärtbladiga växter